Ripani – abitanti di Ripatransone
Ripani – abitanti di Ripe San Ginesio
Ripani – abitanti di Ripi